Суперкубок Туреччини з футболу 2022 — 49-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2022 року між чемпіоном Туреччини клубом «Трабзонспор» і володарем кубка Туреччини клубом «Сівасспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022
Туреччина
Липень 2022
2022 у турецькому спорті